Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2013 var det 35. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Volvo Sports Center i Riga, Letland i perioden 16. – 24. marts 2013. Letland var VM-vært for første gang.

Mesterskabet blev vundet af Skotlands hold bestående af Eve Muirhead, Anna Sloan, Vicki Adams, Claire Hamilton og Lauren Gray, som i finalen besejrede Sveriges hold med 6-5. De to hold havde allerede i grundspillet skilt sig ud som de to bedste og endte begge med 10 sejre og ét nederlag. I playoff 1/2 vandt svenskerne med 7-5 og gik dermed videre til finalen, mens skotterne måtte spille semifinale mod Canada, der havde vundet over USA i playoff 3/4. Skotland vandt den tætte semifinale med 8-7 efter at have stjålet et point i 10. ende, og fuldførte som nævnt triumfen i finalen. Der var kun anden gang i historien, at et skotsk hold vandt VM-titlen for kvinder. Første gang var i 2002, hvor Jackie Lockharts hold sejrede. Bronzekampen blev vundet af Canada over USA med 8-6.

VM blev for fjerde gang i træk vundet af et europæisk hold, hvilket aldrig tidligere var hændt.

Tysklands Andrea Schöpp spillede sin 19. VM-turnering, og hun blev dermed eneindehaver af rekorden for flest spillede VM-turneringer. Indtil da delte hun rekorden på 18 VM-turneringer med Norges Dordi Nordby. Danmark blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club anført af Lene Nielsen. Holdet sluttede, ligesom ved sidste VM, på ottendepladsen, hvilket dog var nok til at sikre en OL-plads.

Mesterskabet fungerede tillige som den anden af to kvalifikationsturneringer til kvindernes curlingturnering ved de olympiske vinterlege i 2014. Resultaterne medførte, at Sverige, Schweiz, Storbritannien, Canada, USA, Danmark og Sydkorea kvalificerede sig til den olympiske curlingturnering, hvortil Rusland som værtsland allerede var kvalificeret.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

Resultater 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til playoff 1/2, mens nr. 3 og 4 gik videre til playoff 3/4.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

OL-kvalifikation 

VM-turneringen gjaldt sammen med VM 2012 som kvalifikationsturneringer til den olympiske curlingturnering i 2014. Deltagerne i de to VM-turneringer spillede om placeringspoint ved de to mesterskaber, og de syv bedst placerede hold efter de to mesterskaber, kvalificerede sig til den olympiske curlingturnering sammen med værtslandet Rusland.

De sidste to pladser i den olympiske curlingturnering går til de to bedst placerede hold i en særlig OL-kvalifikationsturnering, der spilles i december 2013.

Kilder / eksterne henvisninger 
World Women's Curling Championships 2013 
World Curling Federation 
WCF Results & Statistics – World Women's Curling Championship 2013

Noter 

2013 (kvinder)
Curling i 2013
Curling for kvinder
Curling i Letland
Sport i Riga